Nádas Tamás (1969–2014) magyar motoros műrepülő világbajnok
Nádas Tamás (1978–) többszörös Európa- és világbajnok karatés